Billinge kan syfta på följande platser:

 Billinge, Eslövs kommun – en tätort i Eslövs kommun, Skåne, Sverige
 Billinge socken
 Billinge, Merseyside – en ort i St Helens, Merseyside, England
 Billinge, Norrtälje kommun – en ort i Norrtälje kommun, Stockholms län, Sverige
 Billingen – ett av Västergötlands tretton platåberg